Caconda kan syfta på följande:

 Caconda (djur) − ett släkte insekter
 Caconda, Angola − en kommun i Angola
 Caconda (ort) − huvudorten i kommunen